O uso do termo antissemitismo e correlatos tem sido inconsistente ao longo da literatura acadêmica.

Definições 

 Segundo a Aliança Internacional de Recordação do Holocausto

Segundo a AIRH,  antissemitismo é  “fazer alegações mentirosas, desumanizantes, demonizadoras ou estereotipadas sobre os judeus em si ou o poder dos judeus como grupo” e também é "culpar os judeus por as ‘coisas darem errado’”.

 Segundo Bernie Sanders

Segundo ele, “Criticar o governo de Israel não é antissemitismo”.

 Segundo Olavo de Carvalho

Segundo ele, antissemitismo é "uma vaga antipatia que não se traduza em atos discriminatórios, mas sim uma ideologia que, formal e explicitamente, combata a nação judaica como tal, visando ao seu enfraquecimento ou mesmo à sua extinção".

 Segundo Bruno Souza

Segundo ele, antissemitismo é “o mito sobre uma conspiração judaica mundial ou sobre judeus controlando a mídia, a economia, o governo ou outras instituições sociais”.

 Segundo a Academia russa

Segundo esta definição de 1806, antissemitismo é qualquer reação a ocupção estrangeira contra os traidores tradicionais da pátria russa.

 Segundo John Klier

Segundo ele, o antissemitismo é um termo inicialmente usando não apenas contra judeus mas contra os povos semitas em geral, especialmente os árabes.

 Segundo o Setor Direito e nacionais-socialistas

Segundo o partido político Svoboda e o movimento Setor Direito, ambos ultranacionalistas da Ucrânia, as três características do antissemitismo são:

 Racismo acima da cultura para definir a nação ucraniana em vistas de uma utopia reacionária para liderar os europeus contra combater os semitas e as subraças que supostamente os primeiros usariam
 Socialismo no sentido da igualdade dentro do estamento hierárquico rejeitando qualquer forma de democracia e de liberalismo clássico 
 Imperialismo racial e biológico com vistas de se criar um 3º Reich ucraniano.

 Segundo o dicionário Merrian Webster da década de 50

Segundo ele, antissemitismo é Antissionismo.

Segundo Bernard Lewis

Segundo ele, antissemitismo se refere a todo preconceito contra povos de língua semita, sejam eles judeus ou árabes.

 Segundo Hans Morgenthau

O termo antissemitismo como pogrom é criticado por ele por ser elástico demais.

 Segundo David Engel

Segundo ele, o antissemitismo se baseia na perseguição a uma elite minoritária de uma dada região.

 Segundo a Enciclopédia Judaica

Segundo ela, o antissemitismo é um ato de violência perpetrado contra judeus e por parte dos cristãos de origem exclusivamente caucasiana.

 Segundo a Definição operária de antissemitismo

Segundo a maior parte das associações sindicais da União Europeia, antissemitismo é "...uma certa percepção dos judeus, que pode ser expressa como ódio contra os judeus. As manifestações retóricas e físicas do anti-semitismo são direcionadas a indivíduos judeus ou não-judeus e/ou suas propriedades, a instituições comunitárias judaicas e instalações religiosas."

Ver também 
 Definições de fascismo

Notas

Referências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideologias
Antissemitismo